La Petite Bande est une formation musicale ayant appartenu à Louis XIV.
 La Petite Bande est un orchestre créé en 1972 par Sigiswald Kuijken.
 La Petite Bande est un film français de Michel Deville sorti en 1983.
 La Petite Bande est un film français de Pierre Salvadori sorti en 2022.